El término silabario puede referirse:

 a un silabario (sistema de escritura), cualquier forma de escritura en la que los caracteres representan sílabas, como las usadas en las lenguas tamil, cheroqui, inuktitut, china o japonesa;
 a un silabario (texto educativo), un texto destinado a la enseñanza inicial de la lectura, basado en la presentación de palabras sencillas descompuestas en sílabas, y que puede estar escrito en caracteres no silábicos, como el alfabeto latino.